О́рава (, , , ) — историческая область в Словакии и Польше к северу от Западных Татр вдоль реки Орава.

В настоящее время большая часть Оравы входит в состав районов Долны-Кубин, Тврдошин, Наместово Словацкой Республики. Центр — Долны Кубин. Северо-западная часть региона расположена на территории Польши и входит в состав гмин Яблонка и Липница-Велька Новотаргского повята Малопольского воеводства.

История 

Исторически входила в состав Королевства Венгрии. Первой столицей был Оравский Град, потом Велична и с 1683 года — Долны Кубин.

Орава являлась одной из спорных территорий польско-чехословацких пограничных конфликтов, происходивших после образования обеих стран в 1918 году в связи с неурегулированностью вопроса о границе.

Ссылки 
 Оравски Град
 Регион Орава   Исторические области Словакии , Исторические области Польши